103 steht für:
 das Jahr 103
 das Jahr 103 v. Chr.

Straßenfahrzeuge:
 Alfa Romeo Tipo 103, Automodell der Marke Alfa Romeo
 MAZ-103, weißrussisches Busmodell, gebaut ab 1996
 Mercedes-Benz W 103, dreiachsiger Geländewagen, gebaut 1926
 Peugeot Typ 103, Automodell der Marke Peugeot

Schienenfahrzeuge:
 DB-Baureihe 103, deutsche Schnellzuglokomotive
 kkStB 103, österreichische Lokomotiven, gebaut 1889 bis 1899
 SB 103, Lokomotive der österreichischen Südbahngesellschaft, gebaut 1909

Weiteres:
 Klasse 103/103A/103B, Zerstörer (militärische Schiffe)
 U103, zwei deutsche U-Boote

Siehe auch: